Oltre l’orizzonte può riferirsi alle seguenti opere letterarie:

 Oltre l’orizzonte, dramma del 1920 di Eugene O’Neill
 Oltre l’orizzonte, romanzo fantascientifico del 1953 di Robert A. Heinlein